

Платовська сільська рада — сільське поселення, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Платовська сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, Алтайський край